Алоїз Фелінський — польський поет та драматург, громадський і політичний діяч
 Зигмунт Фелінський — святий Римо-Католицької Церкви
 Роман Фелінський — архітектор

 Єва Фелінська — польська письменниця, авторка спогадів, учасниця польського національного визвольного руху.